Periers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Périers, Normandie, Département de la Manche, 
 Périers-en-Auge, Normandie, departementet Calvados, 
 Périers-sur-le-Dan, Normandie, departementet Calvados,